Palatin je lahko:
 Palatinski grič - eden od sedmih gričev v Rimu
 palatin - naziv za dvorjana na kraljevem ali cesarskem dvoru, zlasti pri frankovskih, nemških, ogrskih in poljskih kraljih

Glej tudi 
 paladin